Hala sportowo-widowiskowa "Łuczniczka" w Bydgoszczy
 "Łuczniczka", pomnik ufundowany przez Lewina Louisa Aronsohna, symbol Bydgoszczy